Sobhy ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Sobhy (* 1991), ägyptischer Fußballspieler
 Amanda Sobhy (* 1993), US-amerikanische Squashspielerin
 Mohamed Sobhy (* 1981), ägyptischer Fußballspieler
 Ramadhan Sobhy (* 1997), ägyptischer Fußballspieler
 Sabrina Sobhy (* 1996), US-amerikanische Squashspielerin
 Sedki Sobhy (* 1955), ägyptischer Politiker und ehemaliger General